Felix Hormuth (ur. 1975) – niemiecki astronom, odkrywca ponad stu planetoid.

Życiorys 
Urodził się w 1975. Przed rozpoczęciem kariery naukowej był między innymi ratownikiem medycznym, administratorem sieci komputerowych i programistą. W latach 2001–2007 studiował fizykę i astronomię na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Od 2004 roku pracuje (z przerwami) w Max-Planck-Institut für Astronomie.

W latach 2003–2013 odkrył 122 planetoidy (w tym 119 samodzielnie), zaprojektował i zbudował wiele urządzeń pomocniczych w Obserwatorium Calar Alto.

Upamiętnienie 
Jego imieniem nazwano planetoidę (10660) Felixhormuth.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Niemieccy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1975